3 miejscowości w Estonii:
 Soe – wieś w prowincji Põlva, w gminie Orava
 Soe – wieś w prowincji Valga, w gminie Hummuli
 Soe – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Tarvastu
Inne znaczenia:
 SOE – Special Operations Executive  (ang. Kierownictwo Operacji Specjalnych)